Apple Inc. – firma komputerowa
 Apple Records – wytwórnia płytowa
 Apple – rzeka w Ameryce Północnej